General Duchesne steht für:

 Jacques Charles René Duchesne (1837–1918), einen französischen General
 General Duchesne, einen späteren Namen des 1902 vom Stapel gelaufenen Passagierschiffs Schleswig (Schiff, 1902)